Golkonda steht für:
 Golkonda, eine historische Stadt in Indien
 Qutb-Schāhī-Sultanat, ehemaliges Sultanat in Indien
 Atomvulkan Golkonda, Roman von Arkadi und Boris Strugatzki
 Golkonda-Verlag, deutscher Verlag
 zwei indische Dörfer im Ranga Reddy District, Chinna Golkonda und Pedda Golkonda

Siehe auch:
 Golconda